Termin Cama ima više značenja.
 Putidaredoksin-NAD+ reduktaza, enzim
 Računarska masovna procena (), kompjuterski program za procenu vrednosti nektretnina